Kamenitza peut désigner :
 Kamenitza, une marque de bière bulgare ;
 kamenitza, une formation karstique.

Voir aussi